Personen:
 Golda Meïr (1898-1978), vierde minister-president van Israël, van 1969 tot 1974
 Guido Van Meir (1947), Belgisch journalist
 Eric Van Meir (1968), Belgisch voormalig voetballer, thans assistent-trainer

Plaatsen:
Meir (Egypte), een plaats in Egypte
Meir (straat), een winkelstraat in het centrum van Antwerpen, België
Meir (premetrostation), het premetrostation onder de Meir in Antwerpen
 Paleis op de Meir, een voormalig stadspaleis in Antwerpen
 een oude schrijfwijze van "meer"